D’Orbigny ist der Familienname der Brüder
 Alcide Dessalines d’Orbigny (1802–1857), französischer Naturforscher und Paläontologe
 Charles Henry Dessalines d’Orbigny (1806–1876), französischer Botaniker und Geologe

D'Orbigny steht für

 D'Orbigny (Buenos Aires), ein Ort in Argentinien
 D'Orbigny (Meteorit), ein im Juli 1979 bei D'Orbigny gefundener Meteorit aus der Klasse der Angrite

Siehe auch:
 Orbigny